Fotboll vid Södra Stillahavsspelen 1987 avgjordes mellan den 9–19 december i Nya Kaledonien. Turneringen vanns av  före ,  tog brons då man vann över  i bronsmatchen.

Grundserien

Tabell

Matcher

Slutspel

Bronsmatch

Final

Källor
 Rsssf.com

Stillahavsspelen
1987
Södra Stillahavsspelen 1987